Катехчай (, ) — река в Азербайджане, пограничная с Грузией, левый приток реки Алазани. Начинается от слияния Джамазаора и Чамрадере на южном склоне Главного Кавказского хребта. Устье у села Ититала Балакенского района. Высота устья — 187,4 м над уровнем моря.

Примечания 

Притоки Алазани
Реки Азербайджана